La Namco NA-1 a 16-bit è una scheda madre arcade prodotta dalla Namco nel 1992 che sostituisce il modello Namco System 2. 
La NA-2 è compatibile con il modello NA-1 anche se non è noto quali caratteristiche supplementari essa implementi a parte il diverso codice MCU.

Specifiche tecniche del Namco NA-1/NA-2
CPU: Motorola 68000 @ 12.5 MHz 
CPU audio: C69 (M37702) (NA-1) o C70 (M37702) (NA-2)
Chip audio: C140 (integrata nel custom "219") 
Risoluzione video: 304x224 
Board composition: Main board e Rom board

Lista dei giochi Namco NA-1
Bakuretsu Quiz Ma-Q Dai Bōken (1992)
Fighter & Attacker (aka F/A) (1992)
Cosmo Gang the Puzzle (1992)
Exvania (1992)
Super World Court (1992)
Emeraldia (NA-1 Version) (1993)
Tinkle Pit (1993)

Lista dei giochi Namco NA-2
Emeraldia (NA-2 Version) (1993)
Knuckle Heads (1992)
Nettou! Gekitou! Quiztou!! (1993)
Numan Athletics (1993)
X-Day 2 (1995)

Macchine arcade
Schede arcade Namco